Taourirt (Algerije), een dorp in het noorden van Algerije
 Taourirt (Marokko), een stad in het noorden van Marokko in de provincie Taourirt
 Taourirt (provincie), een provincie in de Marokkaanse regio Oriental